Umatilla può riferirsi a: 
 Nativi americani degli Stati Uniti d'America
 Umatilla – tribù di nativi americani
 Lingua umatilla (codice ISO 639-3 uma)
 Riserva indiana Umatilla – riserva indiana nelle contee di Umatilla e Union, Oregon
 Stati Uniti d'America
 Contea di Umatilla – contea dell'Oregon
 Umatilla – città della Contea di Umatilla, Oregon
 Umatilla – città della Contea di Lake, Florida
 Umatilla – fiume nella Contea di Umatilla, Oregon
 North Fork Umatilla River – fiume nelle contee di Umatilla e Union, Oregon
 South Fork Umatilla River – fiume nella Contea di Umatilla, Oregon
 Foresta nazionale di Umatilla – Foresta nazionale negli stati dell'Oregon e di Washington